Overlevering (verhaal)
Juridische uitlevering binnen de EU